

Хмелюв — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Хмелів (Хмелюв) — село в гміні Дембова-Клода Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Хмелюв — село в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Хмелюв — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Хмелюв — село в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Хмелів